

Patronyme 

 Marguerite Macé-Montrouge (1834-1898), comédienne et artiste lyrique française ;
 Pascal Montrouge (1966-), chorégraphe français.

Pseudonyme 

 Montrouge (1826-1903), acteur et directeur de théâtre français.

Toponyme 

 Montrouge, commune française des Hauts-de-Seine ;
 Quartier du Petit-Montrouge, quartier français de la ville de Paris.